Андре́а:
  — мужское и женское имя.
 Андреа (род. 1987) — болгарская певица.
 Андреа Бонайути (ок. 1343—1379) — итальянский художник.
 Андреа Ванни (ок. 1332—1414) — итальянский художник.
 Андреа Верроккьо (1435—1488) — итальянский скульптор и живописец эпохи Возрождения, один из учителей Леонардо да Винчи.
 Андреа да Барберино (, ок. 1370—1432) — итальянский писатель.
 Андреа дель Кастаньо (1423—1457) — итальянский художник.
 Андреа дель Сарто (, 1486/87-1531) — итальянский живописец.
 Андреа ди Бартоло (ок. 1360/70–1428)— итальянский художник, сиенская школа.
 Андреа ди Никколо (1440–1514) — итальянский художник, сиенская школа.
 Андреа — персонаж комиксов «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана.
 Фамилия
 Андреа, Джироламо (1812—1868) — римский кардинал.
 Андреа, или Андрея () — род листостебельных мхов семейства Андреевые ().
 Андреа — тауншип в округе Уилкин (штат Миннесота, США).
  — десятый студийный альбом Андреа Бочелли.

См. также 
 Сант-Андреа (значения)
 Андреа Дориа (значения)